Epping – stazione della linea Central della metropolitana di Londra
 Epping – area industriale di Città del Capo
 Epping – località statunitense nello stato del Dakota del Nord
 Epping – comune statunitense nello stato del New Hampshire
 Epping – comune francese nel dipartimento della Mosella
 Epping – località del Regno Unito nella contea dell'Essex